Noto anche come Giuseppe La Vista, era un frate, nonché il fratello di Giovanni Vista e Filippo Vista, entrambi insegnanti dell'Università degli Studi di Altamura. Fu padre provinciale. Era molto apprezzato dai suoi contemporanei come predicatore, tanto da essere richiesto dalle province limitrofe. Morì a Molfetta nel 1788, "compianto dai cittadini e dall'intero ordine dei minoriti", al quale probabilmente apparteneva.

Parenti 
 Filippo Vista - fratello
 Giovanni Vista - fratello

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Molfetta
Giovanni Vista
Filippo Vista
Giuseppe Vista (musicista)